

Сердезьке сільське поселення — сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел
 Сердезьке сільське поселення — сільське поселення, Яранський район, Кіровська область